Xenija Eduardovna Čibisovová (* 13. července 1988 Perm) je ruská zápasnice–judistka, sambistka a sumistka.

Sportovní kariéra 
S judem/sambem začínala ve 12 letech v Nižním Tagilu pod vedením Vladimira Ivuškina. Od roku 2009 do roku 2019 se připravovala v Krasnokamsku. Od roku 2019 žije v Jekatěrinburgu. V ruské ženské reprezentaci se prosadila s příchodem francouzského trenéra Jean-Pierre Gilberta v roce 2014. V roce 2016 se kvalifikovala na olympijské hry v Riu. V prvním kole porazila na juko technikou o-soto-makikomi Němku Jasmin Külbsovou, ve druhém kole však nestačila na obhájkyni prvenství Kubánku Idalis Ortízovou, které podlehla po minutě boje na ippon technikou sumi-gaeši.

Vítězství 
 2016 – 2x světový pohár (Buenos Aires, Madrid)

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Xenije Čibisovové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Xenije Čibisovové na Judobase.org

Ruské judistky
Ruští olympionici
Narození v roce 1988
Narození 13. července
Narození v Permu
Žijící lidé
Ženy
Vítězky Evropských her v judu